Ра́тледж () — английская фамилия. Известные носители:

 Ратледж, Бен (род. 1980) — канадский гребец.
 Ратледж, Джон (1739—1800) — американский политик.
 Ратледж, Росс (1962—2004) — канадский хоккеист на траве.
  (1749—1800) — американский политик.
 Ратледж — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.

См. также 
 «Сержант Ратледж» — кинофильм режиссёра Джона Форда, вышедший на экраны в 1960 году.
 Рутледж

Примечания